Anhaltsberg ist ein deutscher Ortsname:
 Anhaltsberg (Pleiskirchen), Ort im Landkreis Altötting, Bayern, Deutschland
 Anhaltsberg, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen, seit 1945: Łysa Góra (Pasym), Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen